Pick It Up pode se referir a:
 Pick It Up (álbum) - um álbum de Planetshakers
 Pick It Up (canção) - uma canção de Fergie

Desambiguação